

Codici 
 OSX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kosciusko, Mississippi (Stati Uniti)
 osx – codice ISO 639-3 dell'antico sassone

Informatica 
 macOS – sistema operativo per computer Apple